The Star Maker – film del 1939 diretto da Roy Del Ruth
The Star Maker –  film del 1968 diretto da John Carr
The Star Maker – film TV del 1981 diretto da Lou Antonio
The Star Maker – film d'animazione del 2016 diretto da Esteban Echeverría